Стекляну́ха:

 Стеклянуха — река в Шкотовском районе Приморского края.
 Стеклянуха — село в Шкотовском районе Приморского края.